Андрій Мстиславич (уб. 1339) — князь Звенигородський. Згідно родоводів — онук Михайла Всеволодовича Чернігівського і Київського, син Мстислава Михайловича, князя карачевського та козельського.

Життєпис 
Був одружений з Оленою, можливо, донькою Гедиміна. Убитий своїм племінником Василем Пантелеймоновичем у боротьбі за Козельськ в період карачевського князювання свого старшого брата Тита.

Син Андрія Федір згадується в 1377 році як литовський васал. Син Андрія Іван став родоначальником князів Болохівських.

Особовий літописний звід помилково називає його сином Тита, а не братом.

Генеалогія

Примітки

Посилання 
 Войтович Л. Князівські династії Східної Європи (кінець IX — початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. Історико-генеалогічне дослідження. Львів, 2002. — Розділ: 3.7., 57. Андрій Мстиславич 
 Экземплярский А. Черниговские князья // Русский биографический словарь: в 25 томах. — СПб.—М., 1896—1918

Звенигородські князі
Рюриковичі
Ольговичі
Князі чернігівські і сіверські